Alex Raymond (1909-1956), auteur américain de comic strip
 Alex Raymond (1916-2008), homme politique français, ancien député-maire de Colomiers et ancien président du conseil régional Midi-Pyrénées